

Miasta 
 Dundee – miasto portowe nad zatoką Firth of Tay nad Morzem Północnym
 Dundee - stacja kolejowa w mieście Dundee w Szkocji
 Dundee – miasto w prowincji KwaZulu-Natal, RPA
 Dundee – miasto w Australii

Miejscowości w Kanadzie 
 Dundee – miasto w Nowym Brunszwiku
 Dundee – miasto w Quebecu
 Dundee – miasto w Nowej Szkocji

Miejscowości w USA 
 Dundee – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Dundee – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Dundee – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Dundee – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Dundee – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Dundee – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Dundee – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Yamhill
Gminy w USA:
 Dundee (ang. Dundee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Dundee (ang. Dundee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Dundee (ang. Dundee Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh

Zobacz też 
 Dundee Island – wyspa
 New Dundee – miasto w Ontario, Kanada